НХЛ в сезоне 1955-1956 — стал 39-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1955
 Матч всех звёзд НХЛ 1956
 1955 год в спорте
 1956 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1955 год в хоккее
1956 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1955 году
Спорт в Канаде в 1956 году